Končal ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Končal (* 1982), slowakischer Volleyballspieler
 Matěj Končal (* 1993), tschechischer Fußballspieler